Europski kup je bilo godišnje natjecanje za klubove u bendiju na kojem su tradicionalno sudjelovala četiri kluba - predstavnici Rusije (raniije Sovjetskog Saveza), Švedske, Finske i Norveške, Prvi put je igran 1974.

Pobjednici i finalisti

Poveznice 
 (švedski) popis pobjednika 
 www.bandysidan.nu
 Svjetski kup u bendiju
 FIB Champions Cup
 Eliteserien (bendi)

Natjecanja u bendiju